

Persone

Santi 
 San Fermo, martire nel 250 e celebrato assieme a san Rustico il 9 agosto;
 San Fermo, martire sotto Massimiano nel 303, 1º giugno; 
 San Fermo, martire a Roma con i santi Candido, Feliciano e Fortunato, 2 febbraio; 
 San Fermo, soldato ucciso con i suoi sei fratelli, 24 giugno; 
 San Fermo, vescovo di Tagaste, 31 luglio.

Geografia

Centri abitati 
San Fermo della Battaglia, comune in provincia di Como
Berzo San Fermo, comune in provincia di Bergamo
Colli di San Fermo, frazione di Grone in provincia di Bergamo
San Fermo, frazione di Piubega e Redondesco in provincia di Mantova

Altri toponimi 
Valico di San Fermo, valico dell'Appennino ligure fra Vobbia (provincia di Genova) e Cabella Ligure (provincia di Alessandria);
Rifugio San Fermo (quota 1.868 s.l.m.), rifugio alpino nel territorio del comune di Borno (provincia di Brescia);
Monte San Fermo (m. 1.177 s.l.m.), vetta dell'Appennino ligure;
Monte San Fermo o Corna di San Fermo (m. 2.356 s.l.m.), vetta delle Prealpi Bergamasche;
Stradone San Fermo, via della città di Verona

Luoghi di culto